Le nom Mahjoubi - en arabe : محجوبي - peut désigner :

Patronyme 

 Ali Mahjoubi, historien et universitaire tunisien ;
 Ammar Mahjoubi, historien et universitaire tunisien ;
 Mohamed Ali Mahjoubi (1966- ), footballeur tunisien ;
 Mounir Mahjoubi (1984- ), homme politique et entrepreneur français ;
 Saifallah Mahjoubi (1982- ), footballeur tunisien.

Prénom 
 Mahjoubi Aherdane, personnalité marocaine du .

Voir aussi 
 
Patronyme tunisien
Homonymie de patronyme